BRD Năstase Țiriac Trophy 2015 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 20 по 26 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Григор Димитров
 в парном разряде —  Жан-Жюльен Ройер и  Хория Текэу

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Жиль Симон (№ 13 в мире на тот момент). Французский теннисист смог выиграть одну встречу и в четвертьфинале проиграл испанцу Даниэлю Химено-Траверу. Прошлогодний чемпион Григор Димитров не защищал свой титул. В итоге титул в финале разыграли пятый номер посева Гильермо Гарсия-Лопес и седьмой Иржи Веселый. Победу в итоге одержал более опытный испанец Гарсия-Лопес. В розыгрыше турнира принял участие один представитель России — Михаил Южный, который на стадии второго раунда уступил второму номеру посева Гаэлю Монфису.

В парном турнире прошлогодние чемпионы и первые номера посева Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу в последний момент были вынуждены снятся с турнира. В их отсутствие победу одержали местные теннисисты Мариус Копил и Адриан Унгур, получившие специальное приглашение для участия в соревнованиях. В финале они обыграли Николаса Монро и Артёма Ситака.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Гильермо Гарсия-Лопес обыграл  Иржи Веселого со счётом 7-6(5), 7-6(11).
 Гарсия-Лопес выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Веселый сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Я. Типсаревич
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Т. Фаббиано
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Н. Мектич
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Д. Истомин
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Д. Химено
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= В. Троицки
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=1

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Б. Чорич
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=
| RD1-team12= С. Стаховский
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=62

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= Ф. Майер
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М. Джазири
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=7

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д. Шварцман
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=69
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= И. Веселый
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ж. Симон
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Я. Типсаревич
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Н. Мектич
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Д. Химено
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= И. Карлович
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Б. Чорич
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=
| RD2-team07= М. Джазири
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= И. Веселый 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ж. Симон
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Д. Химено
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= И. Карлович
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= И. Веселый
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Д. Химено
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= И. Веселый
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Мариус Копил /  Адриан Унгур''' обыграли  Николаса Монро /  Артёма Ситака со счётом 3-6, 7-5, [17-15].
 Копил и Унгур выигрывают свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 BRD Năstase Țiriac Trophy
 Мировой тур ATP 2015 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Румыния
Теннис
Апрель 2015 года
2015